José López Martínez puede referirse a:

 José López Martínez (n. 1914), futbolista español.
 José López Martínez (n. 1931), escritor español.
 José López Martínez (n. 1967), político español y alcalde de Cartagena.